La LNFA 1997 fue la III edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que entonces se denominó III Liga Beefeater de Football Americano debido al patrocinio de la marca Beefeater. Fue la última temporada que tuvo esta denominación comercial, ya que al final de la misma venció el contrato con la empresa patrocinadora y no se renovó. La organizó la Agrupación Española de Fútbol Americano (AEFA).

La disputaron 12 equipos distribuidos en dos grupos. Cada equipo disputó nueve partidos en la temporada regular, clasificándose para los playoffs por el título los equipos con mejores balances (ganados-perdidos-empatados) al término de la misma. 

Madrid Panteras y Vilafranca Eagles, con los mejores balances, se clasificaron directamente para semifinales, mientras que el resto de equipos clasificados disputaron dos rondas más de eliminatorias.

Vilafranca Eagles derrotó a Madrid Panteras en la final disputada el 25 de mayo de 1997 en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con un marcador de 40-20.

Play-offs

Referencias 
 

Deporte en España en 1997
Fútbol americano en 1997
Liga Nacional de Fútbol Americano